Эмонтуа́р (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22075.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 90 км западнее Ренна, в 40 км к югу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 717 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 432 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 317 были экономически активными, 115 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 317 активных работали 303 человека (169 мужчин и 134 женщины), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 115 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монументальный крест XVIII века. Исторический памятник с 1926 года
 Монументальный крест на аллее Гран-Тено. Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор